Jorge Rodríguez peut désigner :
 Jorge Rodríguez (1993-), un coureur cycliste uruguayen ;
 Jorge Rodríguez (1968-), un joueur de football international mexicain ;
 Jorge Rodríguez (1965-), un homme politique vénézuélien ;
 Jorge Rodríguez (1947-), un homme politique chilien ;
 Jorge Alessandri Rodríguez (1896-1986), un homme politique chilien.